Католическое действие — обобщающее название массовых католических организаций мирян, действующих под церковным руководством и имеющих своей целью продвижение католических идей и принципов в общество. В XX веке подобную деятельность стали именовать «апостольством мирян», её основные принципы были определены в декрете Второго Ватиканского собора Apostolicam Actuositatem.

Идея апостольства мирян зародилась в XIX веке как ответ на приход к власти во многих традиционно католических странах, таких как Франция, Италия, Испания и др. антиклерикальных режимов, стремившихся максимально ограничить влияние Церкви на общество. В 1863 году в бельгийском Мехелене был проведён Первый конгресс католических организаций. Поддержку массовым движениям католиков-мирян оказывали папы Пий IX и Лев XIII, но сам термин «Католическое действие» впервые был употреблён папой Пием X в 1905 году. Фактически Католическое действие стало первым из многочисленных ныне католических движений.

Центром развития Католического действия стала Италия. В 1922 году папа Пий XI осуществил реформу нескольких существовавших итальянских католических организаций, в результате чего возникло «Итальянское католическое действие» (Azione cattolica italiana). По образцу итальянской организации в последующие годы появился целый ряд аналогичных национальных структур: в Латвии (1922), Литве (1927), Польше (1930), Испании (1931) и других странах Европы и Латинской Америки. В 1930 году митрополит Андрей Шептицкий учредил Католическое действие в рамках Украинской грекокатолической церкви.

Все национальные структуры Католического действия были независимыми организациями и имели разные принципы и способы управления. В некоторых странах организация делилась по поло-возрастному признаку на четыре ветви: мужчины, женщины, юноши и девушки. Где-то было принято деление по социально-профессиональному признаку. В ряде стран Католическое действие имело строго централизованный в рамках страны характер, в других странах (главным образом, во Франции и англоязычных странах) движение имеет более федеративный и децентрализованный характер. В большинстве случаев Католическое действие стремилось оставаться строго вне политики, однако в ряде стран (особенно в Испании 30-х годов) Католическое действие поддерживало прокатолические политические партии и движения. Объединяют различные национальные организации лишь цели — продвижение христианских принципов во все сферы общества и противостояние на общественном уровне агрессивному антиклерикализму и секуляризму.

Во второй половине XX века численность членов Католического действия упала в связи с появлением и быстрым развитием новых католических движений, таких как Comunione e Liberazione, фоколяры и др. Тем не менее независимые организации движения продолжают существовать во многих странах, наиболее сильны его позиции в Италии и странах Южной Америки. В 1987 году для координации деятельности структур движения в разных странах мира учреждён Международный форум Католического действия (Forum internazionale dell’Azione cattolica, FAIC).

См. также 
 Azione cattolica italiana

Примечания

Ссылки 
 Католическое действие Италии
 Католическое действие Испании
 Католическое действие Австрии
 Католическое действие Аргентины

Католические движения